Tena Hadžić (ur. 13 lipca 2004 w Zagrzebiu) – chorwacka biegaczka narciarska i nartorolkarka, olimpijka z Pekinu 2022.

Podczas ceremonii zakończenia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 była chorążym reprezentacji Chorwacji.

Udział w zawodach międzynarodowych

Przypisy

Bibliografia 
 

Chorwaccy biegacze narciarscy
Chorwaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Zagrzebiu
Urodzeni w 2004